Бои за Цхинвал () — один из этапов противостояния в ходе войны в Грузии 2008 года.

В ходе боёв грузинские войска предприняли в ночь на 8 августа штурм столицы Южной Осетии Цхинвала с использованием реактивной артиллерии. Штурм привёл к многочисленным жертвам, что руководство России назвало достаточным поводом для прямого вмешательства в конфликт российской армии.

Утверждения грузинской стороны 
Грузинская сторона утверждает, что штурму города предшествовали провокации со стороны властей Южной Осетии. По утверждению госминистра Грузии по региональным вопросам Давида Ткешелашвили, с конца июля 2008 года грузинские сёла на территории Цхинвальского региона постоянно подвергались обстрелам.

23 августа 2008 года министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили в интервью телеканалу «Euronews» выдвинула ряд утверждений, касавшихся событий, предшествовавших войне. В частности, было заявлено, что, по данным грузинской стороны, российские войска находились на территории Южной Осетии ещё до начала конфликта. Действия грузинских войск, по словам министра, имели целью подавление артиллерийских установок южноосетинских формирований, в том числе размещённых в жилых районах.

Заявления грузинской стороны поддержал бывший советник президента России Андрей Илларионов. В 2009 году он опубликовал доклад, согласно которому причиной вторжения грузинских войск назывались многочисленные провокации и акты прямой агрессии со стороны властей Южной Осетии и российских вооружённых сил — в частности, регулярные обстрелы грузинских анклавов на территории Южной Осетии.

Штурм Цхинвала 
Примерно в 23:30 7 августа грузинская армия со стороны грузинских сёл Эргнети и Никози начала обстрел Цхинвала из установок залпового огня «Град». Спустя час командующий миротворческими операциями вооружённых сил Грузии Мамука Курашвили объявил в эфире телеканала «Рустави-2», что Грузия приступила к операции по восстановлению конституционного порядка в Южной Осетии, поскольку «сепаратисты отвергли призывы к прекращению огня и продолжили обстрел грузинских населённых пунктов».

Согласно южноосетинским данным, около 03:30 началась наземная фаза штурма Цхинвала. Танки и пехота атаковали южные пригороды. Ближе к утру госминистр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили сообщил, что грузинским войскам удалось установить контроль над осетинскими сёлами Дмениси, Дидмуха, Мугут, Архоци и Квемо Окона, подчеркнув при этом, что «задачей властей Грузии … является прекращение стрельбы в сторону грузинских сёл и продолжение мирных переговоров». К утру 8 августа Грузия объявила, что её войска установили контроль над Знаурским районом Южной Осетии. Представители штаба миротворческих сил рассказали в тот же день газете Коммерсантъ: «Грузинские военные заняли высоты вокруг города. Потом, прорвав оборону на окраинах, в город вошли штурмовые бронегруппы. По ним стреляли из разных видов вооружения, в том числе из огнемётов — несколько машин загорелось». Обозреватель «Московского комсомольца» Марина Перевозкина в своём материале рассказывала:

К утру Цхинвал горел. Где-то часов в 6 утра артиллерийские залпы стихли, но вскоре сменились звуками уличных боёв — в город входили грузинские войска. Одновременно к гостинице «Алан» стекались отступавшие осетинские отряды. Так что вскоре стали бить конкретно по гостинице. Около 10 утра мы перебежали на Октябрьскую, и минут через 15 мимо нас по улице пошли танки.

По инициативе России в 07:00 по московскому времени было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН (началось в 09:00 и закончилось в 10:00 часов по московскому времени). Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Совет должен потребовать незамедлительного прекращения насилия в Южной Осетии, однако членам Совета не удалось согласовать текст заявления. В 10:15 Грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщила о вступлении в Цхинвали 600 грузинских военных и установлении контроля над 11 сёлами. Между тем ВВС России подвергли бомбардировке объекты на территории Грузии. Глава аналитического управления МВД Грузии Шота Утиашвили сообщал:

Согласно заявлениям российских военных, «самолёты накрывали только военные объекты: военную базу в Гори, аэродромы Вазиани и Марнеули, где базируются самолёты Су-25 и Л-39, а также РЛС в 40 километрах от Тбилиси». В самом Цхинвале тем временем продолжались интенсивные бои. Сообщалось, что грузинские силы заняли стратегические высоты и контролируют все въезды и выезды из города. Около 14:00 мск поступило сообщение (со ссылкой на мэра Тбилиси Гиги Угулаву) о прекращении огня с 15:00 до 18:00 и предоставлении жителям Цхинвала гуманитарного коридора для выхода в Грузию через грузинское село Эргнети. 

К 15 часам практически весь Цхинвал, по данным МВД Грузии, был занят грузинскими подразделениями. По утверждениям грузинских СМИ, российские самолёты осуществляли постоянные бомбардировки грузинских сёл Цхинвальского региона. Вскоре на территорию Южной Осетии со стороны российской границы вошла колонна российских войск. Два усиленных батальона 58-й армии развернулись в окрестностях Цхинвала и открыли артиллерийский огонь по позициям грузинских войск. Грузинские войска начали покидать Цхинвал. В 17:45 президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью телеканалу CNN, в котором сказал: «Россия ведёт с нами войну на нашей территории», а в 18:30 парламент Грузии призвал мировое сообщество остановить российскую агрессию. К вечеру в город из Джавы вернулся президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, который выдвинул ультиматум грузинским войскам, потребовав от них «до 18 часов убраться из Цхинвали под угрозой полного уничтожения». К концу дня российские войска очистили объездную дорогу и высоты в районе Квернети, Тбети, Дзари и вышли к западной окраине Цхинвала.

Утром 9 августа одна из тактических групп 58‑й армии прорвалась в базовый лагерь российских миротворцев в Цхинвале. В тот же день Дмитрий Медведев заявил о начале операции «по принуждению Грузии к миру». Вечером грузинские подразделения предприняли очередную попытку наступления на Цхинвал. Несколько грузинских танков прорвали линию обороны и вошли в город, а спустя несколько минут за ними последовала грузинская пехота. По данным на 23:50 мск, артиллерийский обстрел Цхинвала после пятичасового боя стих, а танковый штурм был предотвращён. Саакашвили на встрече с оппозицией заявил об уничтожении грузинскими подразделениями 60 бойцов спецназа ГРУ РФ(речь, очевидно, шла о чеченском батальоне Восток, входящем в структуру ГРУ). К 10 августа российские войска установили полный контроль над Цхинвалом.

Потери

Грузия 
В боях грузинские войска потеряли около 20 боевых бронированных машин, включая танки. Всего до конфликта у Грузии было 230—240 танков. К моменту конфликта в Грузии был 191 танк Т-72, из которых 75 были развернуты в Южной Осетии. Грузия потеряла не менее 10 танков Т-72, уничтоженных в Цхинвали и вблизи него. После окончания боевых действий российские военные захватили в общей сложности 65 грузинских танков. Впоследствии около 20 из них были уничтожены.

До начала конфликта грузинская армия имела 154 БМП, 16 разведывательных машин, 66 БТР и 86 многоцелевых гусеничных бронированных машин. В бою в Цхинвали и его окрестностях было уничтожено не менее 10 единиц бронетехники. Две БМП-2 были уничтожены в бою и две захвачены в качестве трофеев. После боевых действий было захвачено не менее 20 БМП, в том числе несколько БМП-1, которые были модернизированы в БМП-1У. Грузия потеряла две единицы бронетехники Otokar Cobra. Также были уничтожены десятки автомобилей и грузовиков.

Россия и Южная Осетия 
Нет официальных данных; потери российской наземной техники оцениваются в три танка и, по меньшей мере, 20 бронированных и 32 небронированных машин, потерянных в бою. В ДТП пострадали еще несколько транспортных средств. В ходе попытки деблокирования российских миротворцев в Цхинвали грузинские войска уничтожили 25 из 30 машин российской воинской части под командованием генерала Анатолия Хрулёва.

До сих пор остаются проблемными вопросы о потерях в живой силе ВС РФ. В России в заявлениях разных должностных лиц в Министерстве обороны в разные годы звучали разные числа: от 48 до 74 убитых солдат и от 162 до 340 раненых.

Южноосетинские войска потеряли две БМП-2.

См. также 
 Еврейский квартал Цхинвала

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Цхинвала после нападения грузинских войск

Сражения России
Сражения Грузии
Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)
Сражения XXI века
Цхинвал